Bataille de Marea (2015)
 Bataille de Marea (2016)